Seznam diplomatskih predstavništev Benina navaja veleposlaništva, misije in generalne konzulate Republike Benin, ki ima zaradi svoje majhnosti zelo skromno diplomatsko mrežo v tujini. Njen najpomembnejši odnos je s Francijo, nekdanjo kolonialno silo.

Častni konzulati so izključeni s tega seznama.

Afrika 

 
 Rabat (veleposlaništvo)
 
 Abuja (veleposlaništvo)
 Lagos (generalni konzulat)

Amerike 

 
 Havana (veleposlaništvo)
 
 Washington, DC (veleposlaništvo)

Azija 

 
 Peking (veleposlaništvo)
 
 Tokio (veleposlaništvo)
 
 Kuvajt (veleposlaništvo)
 
 Doha (veleposlaništvo)
 
 Rijad (veleposlaništvo)
 
 Ankara (veleposlaništvo)

Evropa 

 
 Pariz (veleposlaništvo)
 
 Moskva (veleposlaništvo)

Mednarodne organizacije 

 Združeni narodi
 New York (stalna misija)

Galerija

Glej tudi 

 Zunanji odnosi Benina

Sklici 

  Gouvernement de la République du Bénin - Les représentations diplomatiques du Bénin
Benin
Benin